Ángel Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Angel Rodríguez (Erzbischof) (1687–1742), Erzbischof von Manila
 Ángel Rodríguez (Boxer), argentinischer Boxer 
 Ángel Rodríguez (Fußballspieler, vor 1960), uruguayischer Fußballspieler 
 Ángel Rodríguez (Leichtathlet) (* 1967), kubanischer Langstreckenläufer
 Ángel Rodríguez (Radsportler) (* 1981), spanischer Radsportler 
 Ángel Rodríguez (Rennfahrer) (* 1985), spanischer Motorradrennfahrer
 Ángel Rodríguez (Fußballspieler, 1987) (* 1987), spanischer Fußballspieler 
 Ángel Rodríguez (Fußballspieler, 1992) (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Ángel Adolfo Polachini Rodríguez (1919–2004), venezolanischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Ángel Adriano Rodríguez Bolaños († 2015), kubanischer Sänger
 Ángel David Rodríguez (* 1980), spanischer Sprinter